Земельный суд Зальцбурга () — государственный региональный суд компетентной юрисдикции федеральной земли Зальцбург. Суд расположен в городе Зальцбург. 

Адрес суда: 5020 Зальцбург, Вайзерштрасе, 22, тел. +43 57 60121.

Географические координаты Земельного суда Зальцбурга: Рудольфсплац, 2 
 Вайзерштрасе, 22 ;
 Магацинштрасе, 4 ;
 Франц-Хинтеркольцер-Кай, 4A .

Руководство суда (2016):
 Председатель земельного суда — Доктор Ганс Ратгеб;
 заместитель председателя суда — Доктор Имре Юхасц;
 администратор суда — Доктор Рене Лингг.

Полномочия суда 
Земельный суд Зальцбурга является судом региональной инстанции и  рассматривает уголовные и гражданские дела, поступающих от девяти, существующих в настоящее время, районных судов Зальцбурга. Он также рассматривает гражданские правовые отношения (за редкими исключениями) с суммами спора более 15000 евро. Кроме того, Земельный суд Зальцбурга, рассматривает апелляции на постановления районных судов Зальцбурга, а также рассматривает дела по трудовому и социальному законодательству Австрии в федеральной земле Зальцбург независимо от суммы спора. Ведение реестра всех компаний, созданных в Зальцбурге, также является прерогативой для Земельного суда Зальцбурга.

Территориальная юрисдикция Земельного суда Зальцбурга охватывает всю федеральную землю Зальцбург. Вышестоящим судом для него является Высший земельный суд Линца.

⇑

Здания суда 

Земельный суд Зальцбурга в настоящее время располагается в здании на Рудольфплац, 2.

До 2016 года Земельный суд Зальцбурга располагался в трёх зданиях. С мая 2015 года, в связи с предстоящей реконструкцией, основная часть регионального суда размещалась на Вайзерштрасе, 22: все отделы, за исключением отделов по труду и социальному обеспечению. Приёмная, гражданское судопроизводство, апелляционное судопроизводство, регистрация компаний и отправление правосудия производилось в здании, расположенном на Магацинштрасе, 4. Решение вопросов по труду и социальному обеспечению проводилось в здании, расположенном на улице Франц-Хинтеркольцер-Кай, 4A (рядом со зданием компании "Telekom").
 
Главный вход  в Земельный суд Зальцбурга расположен на Вайзерштрасе, 22. Вход в суд расположен на первом этаже. На первом этаже размещаются залы судебных заседаний по уголовным делам и прокурор. На 2-ом этаже судьи по уголовному правосудию, а на 3-м этаже — судьи по гражданскому правосудию (гражданские ведомства), а также отдел банкротства.

⇑

История 

Здание земельного суда

Когда в 1909 году было построено новое здание суда Зальцбурга в него переехал Земельный суд и районный, который до тех пор размещался в Кайгассе (). В течение долгого времени было достаточно места для размещения обоих судов, а также прокуратуры. Но, в 60-е годы XX века, в здании стало довольно тесно. За счет застройки двора в 70-е годы XX века, проблема с нехваткой помещений были временно смягчена. В 70-е и 80-е годы XX века постепенно все пространственные запасы истощились. Предлагалось пространственное разделение районного и Земельного судов, а также переезд в "полицейские казармы" (). Но эта идея не прошла, так как полиция не захотела поделится своим зданием с судом.

Странствующий суд

В 1988 году районный суд переместился на Рудольфсплац, 3 (). Позднее были построены пристройки на южной стороне полицейских казарм. С завершением расширения здания в сентябре 2001 года, значительная часть департаментов (уголовный, исполнительный, гражданский, включая судейские помещения, в том числе канцелярию и судебных исполнителей) районного суда  была размещена там.

Были эвакуированы и части земельного суда — департамент труда и социального обеспечения с начала 90-х годов XX века был размещён в арендуемых помещениях на Имбергштрасе () на другом берегу реки Зальцах. Но все эти меры не решили проблему с дефицитом помещений Земельного суда Зальцбурга, хотя, кроме всего этого, для уголовного судопроизводства в течение многих лет арендовалась вилла на Рудольфскай (). 

Таким образом вопрос по обеспечение помещениями судов временно был закрыт. Но, в 2007 году, в связи с принятием Кодекса по реформированию уголовного судопроизводства, вновь возникла необходимость в дополнительных помещениях, теперь для прокуратуры. Поэтому были отселены и другие департаменты районного суда.

В 2008 году пришлось принимать общее решения по пространственному обеспечению суда помещениями. Районный суд переехал сначала в помещения контейнерного типа на Игнац-Ридер-Кай (), пока ремонтировались "полицейские казармы". Летом 2010 года большая часть районного суда переехала из помещений контейнерного типа в новое здание суда  на Рудольфсплатц, 3. К концу 2010 года, построенная в 2001 году пристройка к "полицейским казармам", была реконструирована и с 2011 года впервые были объединены все департаменты районного суда в новом офисном здании на Рудольфсплац, 3. После переезда районного суда был перемещён департамент труда и социального обеспечения земельного суда с их временных помещений на Имбергштрасе в помещения контейнерного типа на Игнац-Ридер-Кай. Они будут оставаться там до завершения предстоящего капитального ремонта здания земельного суда. 

Предстоящий ремонт

Здание «Земельного суда» на Рудольфсплац, 2 (), после перенесения тюрьмы в Урстейнау () в новые помещения в Пухе (), уже отремонтировано и земельный суд вместе с прокуратурой может теперь постепенно переехать на новое место. Это позволило бы, наконец, "зальцбургским юрисдикциям" полностью разместиться в зданиях на Рудольфсплац, 2 (земельный суд ) и Рудольфплац, 3 (районный суд ).

⇑

Доказательства и источники 

 Австрийская информационная система Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) 
 Исторические законы и нормативные акты ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online 
 Географические справочники, 1903÷1908 GenWiki 
 Географические справочники GenWiki 
 Австрия GenWiki 
 Региональный научно-исследовательский портал GenWiki 

⇑

Литература 
 
 Постановления правительства Австрии и федеральных земель digitalisierte historische österreichische Rechts- und Gesetzestexte 
 Литература об Австрии GenWiki 
⇑

Примечания 

⇑

Внешние ссылки 
 Немецко-русский переводчик, Google
 Земельный суд Зальцбурга на веб-сайте Министерства юстиции Австрии 
 Географические координаты Земельного суда Зальцбурга:
 Рудольфсплац, 2 ;
 Вайзерштрасе, 22 ;
 Магацинштрасе, 4 ;
 Франц-Хинтеркольцер-Кай, 4A .

См. также 
 Список судебных округов Зальцбурга
 Список судов и судебных округов Австрии
 Landesgericht Salzburg 
 Liste österreichischer Gerichte 
 Liste der Gerichtsbezirke in Salzburg

Лицензия 
 Лицензия: Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)

Ссылки 

⇑

З
!
!
Организации Зальцбурга